signifie Quand le soleil se couche en français et peut désigner :

Musique

Album 

 , album d'Ernestine Anderson sorti en  ;
 , album de  sorti en 1987 ;
 , album de Kenny Chesney sorti le  ;
 , album de Selena Gomez and the Scene sorti le .

Chanson 

 , chanson de R.I.O. présente sur l'album Shine On sorti le  ;

 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de Kenny Chesney présente sur l'album éponyme  sorti le  ;
 , chanson de DJ Fresh présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson des  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson issue de la comédie musicale In the Heights.

Voir aussi